Estónia — cujas iniciais em estónio são EV (Eesti Vabariik, República da Estónia)
Distrito de Évora — divisão administrativa portuguesa cujo código ISO 3166-2:PT é EV

Ciência e tecnologia
Elétron-volt — unidade de medida de energia (eV)
Espaço vetorial
Veículo elétrico (em inglês: electric vehicle)
Valor de exposição (em inglês: exposure value) — termo técnico de fotografia

Economia
Gestão de valor agregado — EV pode designar earned value (valor agregado)
Enterprise value
Valor esperado (em inglês: expected value)

Desambiguações de siglas